Перди́до (, ) — испаноязычный топоним, распространённый в основном в американских штатах Флорида и Алабама.

Топонимы 
  — залив во Флориде.
  — река в Алабаме и Флориде.
  — устье одноимённой реки.
  — поселение в Алабаме.
Составные топонимы
  — городок в Алабаме.
  — поселение во Флориде.
  — парк штата во Флориде.
 Монте-Пердидо — гора на границе Франции и Испании.

Прочее 
  — нефтяная платформа, работающая на самой большой глубине в мире (2450 м).
  — джазовый стандарт (1941) Хуана Тизола

См. также 
 Perdido Sin Tí — песня (1998) Рики Мартина.
  — редкое животное: подвид вида Береговой хомячок.
  — эскортный авианосец (1943—1946), также известный как USS Perdido (CVE-47).
 Пердью — разные значения.